Middlesex County kan henvise til:

I Canada:
 Middlesex County, Ontario

I Jamaica:
 Middlesex County, Jamaica

I Storbritianen:
 Middlesex, et historik county i England

I USA:
 Middlesex County, Connecticut
 Middlesex County, Massachusetts
 Middlesex County, New Jersey
 Middlesex County, Virginia

Se også 
 Middlesex (flertydig)